

Patronymes 
Nekrassov (masculin ; , parfois orthographié Nekrasov ou Nekrassow) ou Nekrassova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Nekrassov (1958-), scénariste et réalisateur de films.
Dasha Nekrasova (1991-), actrice biélorusso-américaine.
 Irina Nekrassova (1988-), haltérophile kazakhe.
 Nikolaï Nekrassov (1821-1878), poète russe.
 Nikolaï Vladimirovitch Nekrassov (1900-1938), critique littéraire et espérantiste russe.
 Viktor Nekrassov (1911-1987), écrivain soviétique.
 Zot Nekrasov (1908-1990), scientifique russe

Voir aussi 
 Nekrassov, pièce de théâtre en huit tableaux de Jean-Paul Sartre.

Patronyme russe